George Turpin, né en 1952, est un boxeur britannique.
 Georges Turpin (1885-1952), écrivain, critique d'art français.